Economicismo – insieme di teorie delle scienze sociali
Economicismo – corrente della socialdemocrazia russa